Ренни () — многозначный термин.

 Ренни, Джон Старший (1761—1821) — шотландский гражданский инженер и предприниматель.
  (1794–1874) — британский инженер; сын Джона Ренни Старшего.
  (1791–1866) — британский инженер; сын Джона Ренни Старшего.
 Ренни, Джон Шоу (1917—2002) — последний губернатор Британского Маврикия.
 Ренни, Джордж (1883—1966) — канадский игрок в лакросс.
 Ренни, Каллум Кит (род. 1960) — канадский актёр, продюсер.
 Ренни, Роберт Егорович (1768—1832) — российский генерал-майор эпохи наполеоновских войн.
 Ренни, Юрая (род. 1959) — бывший английский профессиональный футбольный рефери.
 Ренни — лекарственный препарат из группы антацидов.

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также 
 Рени (значения)

Примечания